Pieve di San Prospero a Collecchio
 Pieve di San Prospero a San Prospero Parmense, frazione di Parma
 Pieve di San Prospero a Vezzano Ligure

Pagine correlate 
 Chiesa di San Prospero